Mall Molesworth e Emily Westacott hanno battuto in finale Joan Hartigan e Midge Van Ryn 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Coral Buttsworth /  Marjorie Crawford (quarti di finale)
 Meryl O'Hara Wood /  Gladys Toyne (quarti di finale)
 Mall Molesworth /  Emily Westacott (Campionesse)
 Assente

 Joan Hartigan /  Midge Van Ryn (finale)
 Nell Hall /  Frances Hoddle Wrigley (quarti di finale)
 May Blick /  Truda Cox (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1933